Favara (Włochy) – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Sycylia, w prowincji Agrigento. 
Favara (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Walencja, w Walencji.